Соревнования по бегу на 400 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах проходили c 20 по 23 августа на Олимпийском стадионе Афин.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда не были улучшены.

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (45.55 с) в квалификационный период с 1 января 2003 года по 9 августа 2004 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (45.95 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Первый раунд 
Первые два спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 8 участников, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Полуфинал 
В полуфинал прошли спортсмены которые прошли квалификацию. Первые два спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 2 участника, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов

Финал

Примечания

Ссылки 
 400 м мужчины. Финал. Олимпиада 2004
 400 м мужчины. Олимпиада 2004. Результаты

Бег на 400 метров (мужчины)
М